Ла Чапења има више значења:

 Ла Чапења (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Чапења, Бреча 14 кон Километро 98 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Чапења, Бреча 14 кон Километро 99.8 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику